Мълбери може да се отнася за:
 Мълбери - пристанищно съоръжение от Втората световна война
 Мълбери (Индиана) - град в Съединените щати
 Мълбери (река) - река в Съединените щати